Hagiografies:
 Sulpici el Sever o Sulpici I de Bourges, bisbe de Bourges al .
 Sulpici el Pietós (Vatan, segle VI – Bourges, 647), sant francès, en honor del qual es fundà la Companyia de Sant Sulpici 
 Toponímia:
 Església de Sant Sulpici, a París, vinculada a la "Companyia de Sant Sulpici"
 Companyia de Sant Sulpici, orde catòlic fundat a París el 1645. Els seus integrants són denominats sulpicians.